Жером Мартен Ланглуа (; 11 марта 1779, Париж — 28 декабря 1838, там же) — французский художник.

Биография 
Сын художника-миниатюриста Жерома Ланглуа. Ученик Жака-Луи Давида. Давид, выдающийся мастер эпохи ампира, имел многочисленных учеников, среди которых, однако, Ланглуа считался одним из любимцев мастера.

После окончания обучения Ланглуа стал востребованным и известным живописцем: в 1805 году получил Римскую премию второго класса за программу «Смерть Демосфена», а в 1809 году — Римскую премию первого класса за программу «Приам перед Ахиллесом», после чего воспользовался предоставленной возможностью посетить Рим (1810-е годы).

С 1806 года Ланглуа регулярно выставлялся на Парижском салоне вплоть до 1837 года, причём в 1817 году получил первую премию Салона, а в 1819 — вторую. Он оставался близким другом своего учителя Давида и в 1824 году совершил поездку в Брюссель, где Давид после возвращения Бурбонов проживал в изгнании, чтобы написать его портрет.

В 1822 году стал кавалером ордена Почётного легиона, а позднее был избран действительным членом французской Академии изящных искусств.

Единичные картины Ланглуа и сегодня можно увидеть в Версале и Лувре (а также в провинциальных музеях Франции), тем не менее, как и многие другие талантливые живописцы-современники, он совершенно потерялся на фоне Давида, и сегодня широкой известностью не пользуется.

Примечания

Литература 
 E. Benezit, Dictionnaire Critique et Documentaire des Peintres, Sculpteurs, Dessinateurs & Graveurs de tous les temps et de tous les pays, tome troisieme, Paris, 1924
 Биография Жерома Мартина Ланглуа на сайте музея Гетти, Лос-Анджелес

Галерея 

Художники Франции XVIII века
Художники Франции XIX века
Ученики Жака Луи Давида
Римская премия художникам